Maurer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Maurer (1866–1925), norsk dramatiker
 Friedrich Maurer (1859–1936), tysk anatom 
 Friedrich Maurer (handbollsspelare) (1912–1958), österrikisk handbollsspelare
 Georg Ludwig von Maurer (1790–1872), tysk statsman och historiker
 Gerhard Maurer (1907–1953), tysk SS-officer och krigsförbrytare
 Konrad von Maurer (1823–1902), tysk rättshistoriker och folklorist
 Ludwig Heinrich Maurer (1819–1885), tysk trädgårdsman
 Michael Maurer (född 1962), tysk bildesigner
 Ueli Maurer (född 1950), schweizisk politiker

Tyska efternamn